Pravia steht für:

 Pravia, Gemeinde in der autonomen Region Asturien im Norden Spaniens
 Pravia (Parroquia), Parroquia in der Gemeinde Pravia der autonomen Region Asturien in Spanien
 Pravia (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien